Matthée oder Matthee ist der Familienname von

 Christian Matthée (* 1979), deutscher Fernsehmoderator und Reporter
 Dalene Matthee (1938–2005), südafrikanische Schriftstellerin
 Frank Matthée (* 1967), deutscher Hochzeitsplaner
 Hans Matthee (1899–1969), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Ulrich Matthée (* 1941), deutscher Politologe